Maud Rayer : actrice française ;
 Pierre Rayer (1793-1867) : médecin français du  ;
 Pierre Rayer (1931-), mieux connu en tant que Pierre Vernier, acteur français.
Homonymie de patronyme